D51 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D51 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 D51 (locomotief), een Japanse stoomlocomotief.
 D-51 (muziekgroep), een Japanse muziekgroep.